Claudio Magris (1939) – scrittore, saggista, traduttore e accademico italiano
 Roberto Magris (1959) – pianista, compositore e arrangiatore italiano di musica jazz